El   es un automóvil de pequeño tamaño  fabricado por Toyota desde 1961 hasta 1978. Estaba disponible solo como vehículo de 2 puertas, pero en una variedad de carrocerías iban desde el sedán  hasta una camioneta, convertible, y un cupé.

El nuevo automóvil recibió la designación interna de "UP10" y el nombre comercial de "Publica" y se vendió a través de una nueva red de concesionarios, separada de los concesionarios anteriores "Toyota" y "Toyopet", llamada Toyota Publica Store (más tarde rebautizada como Tienda Toyota Corolla ). Las ventas comenzaron en junio de 1961, con un precio básico de ¥389,000 . El automóvil carecía de opciones tan básicas como una radio o incluso calefacción, por lo que  carecía de mucho atractivo para el consumidor.

Referencias 

Vehículos de tracción trasera
Modelos de automóviles del segmento B
Modelos de automóviles de los años 1970
Modelos de automóviles de los años 1960
Modelos de Toyota
Wikipedia:Artículos con texto en japonés
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar